El término Dojo, puede referirse a:

 Dōjō, lugar de meditación y práctica del Budismo zen, y de las artes marciales tradicionales del Japón, o gendai budo. El cual fue adoptado en la práctica de muchas otras disciplinas, llamándolo Dojang, kwan, etc.

 Dojo toolkit, biblioteca JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web AJAX.